
Термин Ата има више значења.

 Генетички код за изолеуцин
 Ата (митологија)
 Аналогни телефонски адаптер